Сингида:

 Сингида — город в центральной части Танзании
 Сингида — одна из 26 областей Танзании.